Bewährung, Bewährungsstrafe, Bewährungszeit oder bedingte Haftstrafe steht für:

umgangssprachlich eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe:
 Strafaussetzung zur Bewährung, Deutschland
 Bedingte Strafnachsicht, Österreich
 Bedingte Strafe (Schweiz)
 Parole (Strafrecht), Haftentlassung auf Bewährung, USA
 Probation, Bewährungsstrafe statt Haft, USA

Bewährung steht für:
 Bewährung, Begriff der Wissenschaftstheorie; siehe Falsifikationismus

Siehe auch:
 Die Bewährung, Begriffsklärung
 Auf Bewährung, Begriffsklärung
 Bewehrung, Armierung
 Bewehrung (Heraldik), gemeine Figur